Die Abkürzung KDI steht für:

 Flughafen Haluoleo (Kendari) in Kendari, Indonesien nach dem IATA-Flughafencode
 Koalition für einen demokratischen Irak, eine irakische Oppositionsbewegung 
 Kesseldruckimprägnierung – ein Holzschutzverfahren

KDI